Чемпіонат Ірландії з футболу 2007 — 87-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона вперше здобула Дрогеда Юнайтед.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Лонгфорд Таун було знято 6 очок за недотримання ліцензійних умов.
2. Клуб Корк Сіті взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубку Ірландії 2007.

Позначення:

Результати

Плей-оф

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 листопада 2007

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|20/23 листопада 2007

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Ірландії на rsssf 

2007
Ірландія